Brandon bezeichnet:

 Brandon (Name), einen englischen Vornamen und Familiennamen; Namensträger siehe dort

Brandon ist der Name folgender Orte:
 Brandon (Saône-et-Loire), Frankreich
 Brandon (Kerry), Irland
 Brandon (Manitoba), Kanada

in Großbritannien:
 Brandon (County Durham)
 Brandon (Lincolnshire)
 Brandon (Northumberland)
 Brandon (Suffolk)
 Brandon (Warwickshire)

in den Vereinigten Staaten:
 Brandon (Florida)
 Brandon (Iowa)
 Brandon (Michigan)
 Brandon (Minnesota)
 Brandon (Mississippi)
 Brandon (New York)
 Brandon (South Dakota)
 Brandon (Texas)
 Brandon (Vermont)
 Brandon (Wisconsin), im Fond du Lac County

Brandon steht für:

 Brandon (Adelsgeschlecht), englisches Adelsgeschlecht
 Brandon Railroad, amerikanische Eisenbahngesellschaft
 Lower Brandon Plantation, Plantage in Virginia, Vereinigte Staaten
 Lesbia Brandon, Romanfragment von A. C. Swinburne
 Let’s Go Brandon, ein politischer Schlachtruf in den USA

Im NRHP gelistete Objekte:

 Brandon (Burrowsville), in Burrowsville, Virginia, ID-Nr. 69000271
 Brandon Auditorium and Fire Hall, in Brandon, Minnesota, ID-Nr. 85001928
 Brandon Plantation, in Alton, Virginia, ID-Nr. 96000495
 Brandon Road Lock and Dam Historic District, in Joliet, Illinois, ID-Nr. 04000163
 Brandon State School, in Brandon, Vermont, ID-Nr. 99001346
 Brandon Village, in Brandon, South Dakota, ID-Nr. 01000664
 Brandon Village Hall and Library, in Brandon, Wisconsin, ID-Nr. 07001388
 Brandon Village Historic District, in Brandon, Vermont, ID-Nr. 76000145
 Brandon-Bell-Collier House, in Fulton, Missouri, ID-Nr. 98001545

Siehe auch:
 Brandon Hall
 Brandon Township
 Branton